Цойнер, Цейнер ():

 Цейнер, Карл Траугот (1775—1841) — немецкий пианист и композитор;
 Цейнер, Густав Антон (Gustav Zeuner; 1828—1907) — немецкий инженер-механик;
 Генрих Кристоф Цойнер — настоящее имя Чарлза Зойнера, американского органиста.

Примечания